Савин — традиційне кельтське свято жнив, повернення з пасовищ та завершення та збирання врожаю
 Савин Віктор Маркіянович — маляр і графік родом з села Заводівки на Одещині

Топонім

Савин — село, гміна Савин, Холмський повіт, Люблінське воєводство
 Савин — гміна, Холмський повіт, Люблінське воєводство

Савин — село, Савинська сільська рада, Козелецький район, Чернігівська область

Див. також 
 Савін
 Савіна